Attaccante – atleta che gioca in zona offensiva con l'obiettivo di realizzare i punti per la propria squadra negli sport di gruppo con palla
 Attaccante – ruolo dell'attaccante nel gioco del calcio
 Attaccante – ruolo dell'attaccante nell'hockey su ghiaccio
 Attaccante – entità che subentra in un sistema informatico con lo scopo di rubare informazioni, impedire il funzionamento del sistema o ingannarne gli utenti per vari scopi